Spicer est un patronyme anglais qui vient de la même racine du français « épicier ».
Il peut faire référence à :

Patronyme 
 Bart Spicer (1918-1978), écrivain américain ;
 Bill Spicer (1937-), éditeur et lettreur de bande dessinée américain ;
 Bryan Spicer, réalisateur, producteur et acteur américain de télévision et de cinéma ;
 David Spicer (1985-), joueur de rugby à XV canadien ; 
 Matt Spicer (1984-), réalisateur américain. 
 Sean Spicer, Directeur de la communication à la Maison Blanche sous la présidence Trump

Autres 
 (2065) Spicer, astéroïde de la ceinture principale.
 Spicer (Minnesota)

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais